W sezonie 2011 jest rozgrywana 21. edycja Wyszejszej lihi – najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej na Białorusi. Rozgrywki rozpoczęły się 2 kwietnia, a zakończyły 27 listopada 2011 roku. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, grając systemem kołowym. Tytuł mistrzowski, 6. raz z rzędu, zdobył . Tytuł króla strzelców zdobył Renan Bressan, który w barwach klubu  zdobył 13 goli.

Drużyny 

Nie Było Awansu

Tabela końcowa 

||rowspan=7 style="background-color:#F9F9F9;"|

Baraże o awans/utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu zostały rozegrane dwa mecze barażowe pomiędzy 11. drużyną Wyszejszej lihi (FK Witebsk) oraz 2. drużyną Pierszej lihi (Partyzan Mińsk).

Wynikiem dwumeczu 3:2 na korzyść Partyzana Mińsk, drużyna ta wywalczyła prawo do gry w Wyszejszej lidze 2011. Drużyna FK Witebsk zagra w sezonie 2011/2012 Pierszej lihi.

Wyniki

Pierwsza i druga runda

Trzecia runda

Najlepsi strzelcy 

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2011 (po zakończeniu sezonu)Źródło: football.by

Zobacz też 
 Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
  – Białoruska Federacja Piłkarska 
 football.by 

2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2011 na Białorusi